Valdemar I de Dinamarca (1131–1182), Rei de Dinamarca (1146 -1182)
 Valdemar II (1170–1241), rei de Dinamarca 
 Valdemar el Jove (1209–1231)
 Valdemar III de Dinamarca (1314–1364), rei de Dinamarca (1326 -29, 1325-26 i 1330-64), duc de Schleswig com a Valdemar V
 Valdemar Knudsen (1157/1158-1235 o 1236), bisbe i pretendent al tron danès
 Valdemar de Dinamarca (fill de Cristià IX) (1858–1939), príncep
 Valdemar Birgersson, rei de Suècia